Алексей Шибаев:
 Шибаев, Алексей Васильевич (1911—1946) — советский военнослужащий, помощник командира по воздушно-стрелковой службе 622-го штурмового авиационного полка, майор, Герой Советского Союза.
 Шибаев, Алексей Иванович (1915—1991) — советский партийный, профсоюзный деятель.